Rupprecht ist der Name folgender Personen:
 Rupprecht von Bayern (1869–1955), Kronprinz von Bayern und Generalfeldmarschall

Rupprecht ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Rupprecht (* 1968), deutscher Politiker (CSU)
 Anna Rupprecht (* 1996), deutsche Skispringerin
 Anton Leopold von Rupprecht (1748–1814), österreich-ungarischer Chemiker und Bergbeamter
 Bernhard Rupprecht (1928–2017), deutscher Kunsthistoriker
 Björn Rupprecht (* 1977), deutscher Handballspieler und -trainer
 Eduard Rupprecht (1837–1907), deutscher Pfarrer und Autor
 Ernst Rupprecht (1910–1941), deutscher Klassischer Philologe
 Friederike Rupprecht (* 1940), deutsche Geistliche, Äbtissin von Stift zum Heiligengrabe
 Friedrich Karl Rupprecht (1779–1831), deutscher Maler
 Fritz Rupprecht (1897–1990), deutscher Politiker (SPD), MdL Bayern
 Gerd Rupprecht (* 1944), deutscher Archäologe
 Gerhard Rupprecht (1948–2014), deutscher Versicherungsmanager

 Heinrich Rupprecht (1891–1969), deutscher Lehrer und Mykologe
 Holger Rupprecht (* 1953), deutscher Politiker (SPD)

 Klaus Rupprecht (* 1942), deutscher Diplomat
 Lilja Rupprecht (* 1984), deutsche Theaterregisseurin
 Marlene Rupprecht (* 1947), deutsche Politikerin (SPD)
 Martin Rupprecht (1937–2018), deutscher Bühnen- und Kostümbildner
 Pascal Rupprecht (* 2000), deutscher Dartspieler
 Philipp Rupprecht (1900–1975), deutscher Zeichner

 Rudolf Rupprecht (* 1940), deutscher Manager
 Stephanie Rupprecht (* 1977), deutsche Juristin und Autorin
 Theo Rupprecht (1873–1934), deutscher Cellist, Komponist und Hochschullehrer
 Tina Rupprecht (eigentlich Christina, * 1992), deutsche Boxerin
 Tini Rupprecht (1867–1956), bayerische Porträtmalerin
 Walter Rupprecht (1918–2007), deutscher Theologe

Rupprecht steht für:

 Rupprecht (Schiff), Bodensee-Passagierschiff
 J.Gg. Rupprecht, Kaufhausmarke, siehe Kaufring #J.Gg. Rupprecht GmbH

Siehe auch:
 Prinz-Rupprecht-Turm im Fichtelgebirge
 Rupprechtshausen, Ortsteil von Unterpleichfeld, Landkreis Würzburg
 Ruprecht